Llibret de Metastasio del qual se n'han fet diverses òperes:
 L'eroe cinese (Bonno)
 L'eroe cinese (Cimarosa)